Arturo – nome proprio di persona italiano maschile
Arturo – α Boötis, la stella più luminosa della costellazione del Boote
Arturo – gruppo musicale torinese di hardcore punk
Arturo – canale televisivo italiano digitale

Cinema
Arturo – film del 1981 diretto da Steve Gordon
Arturo – film del 2011 diretto da Jason Winer

Personaggi
Arturo – personaggio della striscia Arturo e Zoe
Arturo – personaggio della serie animata Le ricette di Arturo e Kiwi